Il doppio  del Virginia National Bank Men's Pro Championship 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Robert Kendrick e Donald Young erano i detentori del titolo ma quest'anno hanno deciso di non partecipare.

Treat Conrad Huey e Dominic Inglot hanno battuto in finale 4-6, 6-3, [10-7] John Paul Fruttero e Raven Klaasen.

Teste di serie

  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (primo turno)
  Jordan Kerr /  David Martin (semifinali)

  Travis Parrott /  Bobby Reynolds (primo turno)
  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen(finale)

Tabellone

Note
 
 

Virginia National Bank Men's Pro Championship 2011